Blue chip má několik významů:

 Blue chip (trh cenných papírů) – termín, pro spolehlivé akcie
 Blue chip (sport) – vysokoškolský atlet, který byl přijat do profesionálního týmu
 Blue Chip (Acoustic Alchemy) – album od Acoustic Alchemy
 Blue Chips – film

Související články 
 Tortilla chip – modré kukuřičné jídlo